Педро Гарсиа Толедо (, род. 1949) — перуанский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Перу 1980 г.

В составе сборной Перу участник шахматной олимпиады 1972 г. и командного первенства Южной Америки 1985 г.

Дважды представлял Перу в зональных турнирах (1969 и 1975 гг.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии П. Гарсиа Толедо  в базе Chessgames
 Личная карточка П. Гарсиа Толедо  на сайте 365Chess

Шахматисты Перу
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад